Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Lion d'après le nom de l'animal.

 HMS Lion, un navire écossais de 36 canons capturé en 1511 et vendu en 1513.
 HMS Lion, un navire de 50 canons construit en 1536 et apparaissant sur les registres de la marine jusqu'en 1559.
 HMS Lion, un navire écossais capturé en 1549 et perdu en mer près d'Harwich.
 HMS Lion, un navire de 40 canons, aussi connu comme le Golden Lion. Reconstruit quatre fois, en 1582, 1609, 1640 et 1658. Il a été renommé Red Lion après 1609 puis de nouveau Lion en 1640. Il fut vendu en 1698.
 HMS Lion, un ketch de 6 canons aussi connu sous le nom de Young Lion. Il fut pris aux Hollandais en 1665, vendu en 1667, racheté en 1668 et volontairement coulé près Sheerness en 1673.
 HMS Lion, un navire de  rang pris aux Algériens en 1683 et revendu la même année.
 HMS Lion, un hoy de 4 canons acheté en 1702. Il fut pris par les Français en 1707, puis repris en 1709 et reconstruit la même année. Il apparait sur les registres jusqu'en 1737.
 HMS Lion, un navire de 60 canons ( rang) lancé en 1709, reconstruit en 1738 et vendu en 1765.
 HMS Lion, un navire de transport lancé en 1753, abimé en 1775 et vendu en 1786.
 HMS Lion, un cotre acheté en 1763 et vendu en 1771.
 HMS Lion, un navire océanographique en service de 1774 à 1785.
 HMS Lion, un vaisseau de 64 canons ( rang) construit en 1777. Il fut utilisé pour aider à la construction d'autres navires à partir de 1816 et a été vendu en 1837.
 HMS Lion, un schooner acheté vers 1781 et vendu en 1785.
 HMS Lion, un navire de 4 canons. Auparavant un hoy hollandais, il fut acheté en 1794 et vendu en 1795.
 HMS Lion, un schooner en service à partir de 1823 et vendu en 1826.
 HMS Lion, un navire de 80 canons ( rang) lancé en 1847. Il fut adapté pour une propulsion par hélices en 1859 et servi de navire d'entraînement après 1871. Il fut vendu en 1905.
 HMS Lion, un croiseur de bataille de  lancé en 1910 et vendu en 1924.
 HMS Lion, un projet de cuirassé de . Débuté en 1939 et stoppé en 1945.
 HMS Lion, un croiseur de  lancé en 1944 comme le HMS Defence de . Il fut fini et redessiné en 1960. Il fut placé en réserve en 1964 et démonté en 1975.

Notes et références 

Lion